Celeron — семейство микропроцессоров Intel, предназначенное для заполнения самой «низкобюджетной» ниши рынка. ЦП марки Celeron разрабатываются и выпускаются с шестого поколения микроархитектур Intel по настоящее время.

«Настольные» процессоры

Микроархитектура P6

Микроархитектура Netburst

Микроархитектура Core

Микроархитектура Nehalem

«Clarkdale» (32 нм) 
 Основаны на микроархитектуре Westmere
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Smart Cache.

|}

 «Jasper Forest» (45 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Intel VT-d, HyperThreading, Smart Cache.
 Представляет собой одноядерную модель серии Xeon C3500
 

|}

Микроархитектура «Sandy Bridge» (32 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Smart Cache.
 HD Graphics(Sandy Bridge) содержит 6 исполнительных процессоров (EU), также как и HD Graphics 2000, но не поддерживает следующие технологии: Intel Quick Sync Video, InTru 3D, Clear Video HD, Wireless Display, а также 3D Video.

|}

Мобильные процессоры

Микроархитектура P6

Микроархитектура Netburst

Микроархитектура Core

Микроархитектура Nehalem

«Arrandale» (32 нм) 
 Основаны на микроархитектуре Westmere
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Smart Cache.
 P4505 поддерживает память ECC RAM и разветвление PCIe.
 FSB шина была заменена на DMI.
 Площадь чипа: 81 мм²
 Площадь встроенных контроллера памяти и графической части: 114 мм²
 Степпинги: C2, K0

|}

Микроархитектура «Sandy Bridge» (32 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Smart Cache.
 HD Graphics(Sandy Bridge) содержит 6 исполнительных процессоров (EU), также как и HD Graphics 2000, но не поддерживает следующие технологии: Intel Quick Sync Video, InTru 3D, Clear Video HD, Wireless Display, а также 3D Video и ускорение 3D графики.
 Celeron B810E, Celeron B847E не поддерживают XD bit(Execute Disable Bit).
 Celeron B810E, Celeron B847E поддерживают память с ECC.

|}

Примечания

См. также 
 Список микропроцессоров Intel
 Celeron

celeron
Продукты Intel